Smolitsch bzw. in ukrainischer Transkription Smolytsch ist der Familienname von:

 Igor Korniljewitsch Smolitsch (1898–1970), Kirchenhistoriker der Russisch-Orthodoxen Kirche
 Juri Kornejewitsch Smolitsch (1900–1976), ukrainisch-sowjetischer Schriftsteller